Witsch ist der Familienname von: 

 Hans von Witsch (1909–nach 1978), österreichischer Botaniker und Hochschullehrer
 Johann von Witsch (1850–1926), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Joseph Caspar Witsch (1906–1967), deutscher Bibliothekar und Verleger
 Karl-Josef Witsch (1947–2017), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Kristian Witsch, deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Witsch ist der Ortsname von: 

 Witsch (Gemeinde Moosburg), Ortschaft von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten